Ambre est un tome qui sert de préquel de la saga de fantasy Autre-Monde, écrite par Maxime Chattam. Pour chaque exemplaire vendu,  est reversé à l'Unicef.

Résumé 

Ambre Caldero est une jeune fille ayant des problèmes avec son beau-père violent. Elle découvre des disparitions dans sa ville. Seule à s'inquiéter, elle doit faire face à bien d'autres mystères avant que la tempête ne survienne.

Références

Liens externes  
     
     
 

Roman de fantasy de Maxime Chattam
Roman de fantasy français
Roman français paru en 2018
2018 en fantasy